Авенаріус — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Авенаріус Георгій Олександрович (1903—1958) — український кінокритик
 Авенаріус Михайло Петрович (1835—1895) — фізик, метеоролог, кліматолог
 Ріхард Авенаріус (1843—1896) — німецький філософ
 Фердінанд Авенаріус (1856—1923) — німецький поет

Німецькі прізвища